Уи́льям Ю́арт Ха́ррисон (; 27 декабря 1886 — август 1948), также известный как Би́лли Ха́ррисон () — английский футболист, выступавший на позиции правого крайнего нападающего.

Биография 
В начале карьеры играл в любительских командах «Хоф Юнайтед», «Кру Саут Энд» и «Уилластон Уайт Стар». C 1905 по 1907 годы выступал за клуб «Кру Александра». Летом 1907 года перешёл в клуб Второго дивизиона «Вулверхэмптон Уондерерс» за 400 фунтов. В своём первом сезоне в составе «» выиграл Кубок Англии, забив красивый гол после сольного прохода в финальном матче против «Ньюкасл Юнайтед». Также в день финального матча жена Билли Хендерсона родила тройню. Харрисон был любимцем болельщиков «Вулверхэмптона», обладая отличным контролем мяча, дриблингом и умением обыгрывать соперников по своему флангу.

Во время войны Хендерсон выступал за «Сток Сити» в качестве гостевого игрока. В сезоне 1915/17 провёл за «Сток» 7 матчей, в сезоне 1916/17 — 31 матч, в сезоне 1917/18 — 33 матча и в сезоне 1918/19 — 28 матчей. В общей сложности забил за это время 17 мячей в военном турнире Ланкашира (однако эти матчи и голы считаются неофициальными).

После войны вернулся в «Вулверхэмптон», отыграв за клуб ещё два сезона. В общей сложности провёл за «волков» 345 матчей и забил 49 мячей.

В октябре 1920 года 33-летний Хендерсон перешёл в «Манчестер Юнайтед», выступавший в Первом дивизионе. Выступал за «Юнайтед» на протяжении двух сезонов, сыграв за это время 46 матчей и забив 5 мячей.

В сентябре 1922 года перешёл в клуб Второго дивизиона «Порт Вейл». Провёл в нём один сезон. В июне 1923 года был продан в валлийский клуб «Рексем» за 300 фунтов. В 1924 году завершил карьеру в возрасте 38 лет.

После завершения футбольной карьеры был владельцем паба в Теттенхолле, Вулвергемптон. Был женат, у него было 10 детей.

Умер в августе 1948 года в возрасте 61 года.

В 2010 году Билли Харрисон был включён в Зал славы «Вулверхэмптон Уондерерс».

Статистика выступлений

Достижения 
  Вулверхэмптон Уондерерс
 Обладатель Кубка Англии: 1908

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Рексем»